Jean-Baptiste Chardon (1671-1743), un missionnaire jésuite en Nouvelle-France ;
 Jean-Baptiste Chardon (1839-1900), un communard français.